Das Farmers Classic 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Juli 2011 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die ATP Studena Croatia Open sowie in Gstaad die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad gespielt, die genau wie das Farmers Classic zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Sam Querrey, der seine Teilnahme aus Verletzungsgründen absagen musste. Im Finale setzte sich Ernests Gulbis gegen Mardy Fish durch, der sein zweites Finale innerhalb von zwei Wochen bestritt. Für Gulbis war es der erste Saison- und zweite Karrieretitel. Im Doppel waren Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, doch auch sie traten in diesem Jahr nicht an. Im diesjährigen Doppelfinale besiegten Mark Knowles und Xavier Malisse die indisch-philippinische Paarung Somdev Devvarman/Treat Conrad Huey. Dieser Sieg war der erste gemeinsame Titel und für beide der erste Erfolg in Los Angeles. Für Knowles war es der erste Saison- und 54. Karrieretitel, während Malisse bereits zum zweiten Mal in der Saison ein Turnier gewinnen konnte, es ist insgesamt der sechste Doppeltitel des Belgiers.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 619.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 700.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. Juli 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 79 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Los Angeles